European Open 1993 (также известен как 1993 Humo European Open — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 12 по 19 декабря 1993 года (сезон 1993/94) в Антверпене, Бельгия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:5.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

European Open
1993 год в снукере